Stati Uniti d'America
Johnsburg – villaggio della Contea di McHenry, Illinois
Johnsburg – città della Contea di Warren, New York